Wzniesienia:
 Głowica – wzgórze na Pojezierzu Kaszubskim, w Lasach Oliwskich, w Gdańsku, na terenie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego
 Głowica – wzniesienie w woj. zachodniopomorskim, w powiecie kołobrzeskim, w gminie Rymań, położone na Równinie Gryfickiej

Broń:
 głowica – element broni:
 głowica – w broni białej
 głowica bojowa – część niektórych rodzajów pocisków
 głowica jądrowa – rodzaj głowicy bojowej, będący amunicją jądrową
 głowica ćwiczebna – rodzaj głowicy pocisku, nie przeznaczony do prowadzenia działań bojowych

Inne:
 głowica (architektura) znana też jako kapitel – element konstrukcyjno-dekoracyjny wieńczący kolumnę, filar, lub pilaster
 głowica (hydraulika) – element składowy zaworu,
 Głowica (choroba) – choroba zakaźna bydła występująca na całym świecie
 głowica cylindra
 głowica przeciwwybuchowa – urządzenie stosowane w wiertnictwie naftowym
 głowica silnika (mechanika) – element konstrukcyjny silnika spalinowego
 głowica frezowa (mechanika) – obrotowe narzędzie skrawające o wymiennych ostrzach
 głowica rewolwerowa (mechanika) – zespół narzędziowy obrabiarki rewolwerowej
 głowica falochronu (architektura) – zakończenie falochronu, najczęściej wyposażone w światła nawigacyjne
 głowica kablowa – do zakończania kabli elektrycznych w liniach kablowych
 głowica kablowa – element osprzętu kablowego telekomunikacyjnego
 głowica steru (żeglarstwo) – górne zakończenie trzonu steru
 głowica sztandaru – zakończenie drzewca
 głowica – heraldyczna figura zaszczytna
 głowica gwinciarska – zespół noży przeznaczonych do nacinania gwintów
 głowica konwencjonalna – głowica bojowego pocisku rakietowego w przypadku wypełnienia jej ładunkiem materiału wybuchowego
 głowica maczugi Mesilima – głowica kamiennej maczugi z inskrypcją Mesilima
 głowica magnetofonowa – głowica elektromagnetyczna stosowana w magnetofonach
 głowica nasadnikowa – głowica występująca w architekturze wczesnochrześcijańskiej
 głowica panoramiczna, głowica do panoram (ang. qtvrhead, od QTVR – Quick Time Virtual Reality, head – głowica) – część statywu fotograficznego pozwalająca na ustalenie osi obrotu aparatu fotograficznego
 głowica pocisku rakietowego – część wierzchołka kadłuba pocisku rakietowego (rakiety)
 głowica płuczkowa – część osprzętu wiertniczego
 głowica rakiety – przednia (wierzchołkowa) część pocisku rakietowego
 głowica rektyfikacyjna – sprzęt laboratoryjny będący częścią aparatury do rektyfikacji lub destylacji
 głowica szybu – przypowierzchniowy odcinek szybu
 głowica uszczelniająca – wiertnicze urządzenie do uszczelnienia
 głowica (elektronika) – konwerter sygnału w postaci elektrycznej do innej postaci i w drugą stronę, stosowany w urządzeniach do realizacji funkcji zapisu i odczytu. Najpopularniejsze to:
 głowica elektromagnetyczna stosowana w magnetofonach, magnetowidach przy współpracy z taśmą magnetyczną,
 głowica piezoelektryczna lub głowica elektrodynamiczna stosowana w gramofonach,
 głowica optyczna stosowana przy współpracy z płytami CD, DVD,
 głowica igłowa lub głowica atramentowa stosowana w drukarkach,